Мартенку́р () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Домевр-ан-Э.

География 

Мартенкур расположен в 25 км к северо-западу от Нанси. Соседние коммуны: Маме на севере, Жезонкур, Грискур и Виллер-ан-Э на востоке, Рожевиль на юго-востоке, Домевр-ан-Э и Трамблекур на юге, Манонвиль на юго-западе, Новьянт-о-Пре на западе, Лиронвиль на северо-западе.

История 
 На территории коммуны находятся следы первобытной и галло-романской эпох.
 Замок, основанный в 1306 году Пьером де Баром. В XV веке замок был захвачен бургундцами. Разобран в XVII веке.
 Во время Второй мировой войны в 1944 году деревня была сожжена при отступлении германских войск.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 95 человек.

Достопримечательности 
 Остатки замка герцогов де Бар, основанного в 1306 году.

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики

Коммуны департамента Мёрт и Мозель